Karamanlis ist der Familienname folgender Personen:
 Konstantinos Karamanlis (1907–1998), griechischer Ministerpräsident und Staatspräsident
 Kostas Karamanlis (* 1956), griechischer Politiker, Ministerpräsident von 2004 bis 2009
 Kostas Karamanlis (* 1974), griechischer Politiker, Verkehrsminister 2019–2023